SNF steht für:
 SNF Floerger, französischer Hersteller von wasserlöslichen Polymeren
 Società di Navigazione e Ferrovie pel Lago di Lugano, vormaliger Name der Società Navigazione del Lago di Lugano, Schweizer Reederei
 Svenska Naturskyddsföreningen, schwedischer Naturschutzverein
 Schweizerischer Nationalfonds, privatrechtliche Stiftung zur nationalen Forschungsfinanzierung
 Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend, österreichische Doku-Soap
 Schwere Nutzfahrzeuge
 Sub Teniente Nestor Arias Airport (IATA-Code), Flughafen von San Felipe (Venezuela),  Yaracuy, Venezuela

S.N.F. steht für:
 Société Nobel française, französischer Puppen- und Spielzeughersteller aus Zelluloid

snf steht für:
 Noon (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Cangin-Sprachen

Abkürzung